L'acronimo CEDU può identificare:
 CEDU – acronimo usato per la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
 CEDU – anche conosciuta come Corte EDU, acronimo di Corte europea dei diritti dell'uomo